El libro de Pooh es una serie de televisión estadounidense que se transmitió en el Disney Channel. Es la tercera serie de la televisión que presenta a los personajes de la franquicia de Disney basado en las obras de A. A. Milne. Las otras dos fueron el programa Bienvenido a Pooh Corner (a la que esta serie se parece) y la serie de animación Las nuevas aventuras de Winnie the Pooh, que se desarrolló entre 1988-1991. Se estrenó el 22 de enero de 2001, y finalizó el 8 de julio de 2003. El programa es producido por Shadow Projects, Sirius Thinking Ltd. y Playhouse Disney. 

A partir del 23 de marzo de 2012, se emitirán las repeticiones en el canal Disney Junior, que sustituirá a SOAPnet.

Series de televisión infantiles
Series de televisión de Disney Channel
Playhouse Disney
Series de televisión de Disney Junior
Series dobladas al español en México